Kullen kan syfta på

Kullen (film) – en brittisk film från 1965

Geografi

Sverige 

Kullen (halvö) – en halvö i nordvästra Skåne
 Kullaberg – en bergkam på Kullen
 Västra Kullabergs naturreservat – ett naturreservat på Kullaberg
 Östra Kullebergs naturreservat – ett naturreservat på Kullaberg
 Kullens fyr – en fyr i naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun i Skåne län
Kullen, Alingsås kommun – en ort i Långareds socken och tidigare småort i Alingsås kommun
Kullen, Härryda kommun – en ort i Härryda socken i Härryda kommun, Västra Götalands län
 Kullen (östra delen) – östra delen i Kullen i Härryda kommun klassas som småort
Kullen och Dyrtorp – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Stenungsunds kommun

Antarktis 

 Kullen (kulle i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar